George Goring (zm. 1594), poseł z Lewes
 George Goring (zm. 1602), poseł z Lewes
 George Goring, 1. hrabia Norwich (1585–1663)
 George Goring (1608–1657), żołnierz